Sloka é um poema em estrofes de quatro versos, escrito em sânscrito, usado para compor a maioria dos clássicos da literatura védica, tais como o Ramayana, o Mahabharata, inúmeros Puranas e outos livros. A mesma estrutura é usada nos textos tibetanos, especialmente nos ensinamentos budistas, tanto antigos como modernos. 

Textos hindus
Poesia indiana